Миро́пільська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Миропільська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Миропільська вулиця — вулиця у місті Суми.

Вулиці